Chambord (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Chambord (Loir i Cher), comuna al departament de Loir i Cher (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Castell de Chambord, edifici a la vall del Loira construït com a pavelló de caça per a Francesc I de França
 Tractat de Chambord, acord signat entre el monarca francès Enric II i els prínceps alemanys, representats per Maurici de Saxònia el 1552
 Comte de Chambord